Romorantin bezeichnet:

Romorantin-Lanthenay, eine Stadt im französischen Département Loir-et-Cher
Romorantin (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
Arrondissement Romorantin-Lanthenay im französischen Département Loir-et-Cher
Kanton Romorantin-Lanthenay-Nord im französischen Département Loir-et-Cher
Kanton Romorantin-Lanthenay-Sud im französischen Département Loir-et-Cher